Milagro o Milagros puede referirse a:

 Milagro, hecho que no tiene explicación natural, y al que se atribuye un origen divino.

Cine y televisión 
 El callejón de los milagros (1995), película mexicana de Jorge Fons.
 El milagro de P. Tinto (1998), película surrealista cómica española, dirigida por Javier Fesser.
 La vida es un milagro (2004), película serbofrancesa dirigida por Emir Kusturica.
 Milagros, telenovela peruana.
 Solamente Milagros serie peruana.
 Milagros, serie ecuatoriana.

Economía 
 Milagro económico alemán.
 Milagro japonés.
 Milagro de Chile.
 Milagro económico español.
 Milagro económico italiano.
 Milagro económico coreano.
 Milagro económico mexicano.
 Milagro económico griego.
 Milagro económico

Hidrografía 
 río Milagro, curso de agua de España.
 Acueducto de los Milagros (siglo I), construcción que en época romana suministraba agua a Emérita Augusta (actual Mérida).

Literatura 
 Milagros de Nuestra Señora (c. 1260), la principal obra de Gonzalo de Berceo.
 El callejón de los milagros (1947), novela del escritor egipcio Naguib Mahfuz.

Localidades y divisiones administrativas 
 Milagro, localidad de la Argentina.
 Milagro, localidad de Ecuador.
 Cantón de Milagro, división administrativa de Ecuador.
 Milagro, municipio en la provincia de Navarra, España.
 Milagros, municipio en la provincia de Burgos, España.
 Distrito de El Milagro, división administrativa del departamento de Amazonas, Perú.

Milagros, Barrio del municipio de  La Esperanza en la Provincia de Agusan del Sur.

Personas 
 Milagros Leal (1902-1975), actriz española.
 Milagros Ortiz Bosch (1936–), política y vicepresidente dominicana.
 Milagros Palma (1949–), antropóloga y escritora nicaragüense.
 Milagro Sala (1964–), dirigente social argentina.
 Milagros Schmoll (1989–), modelo argentina.

 Fernando Milagros, cantautor chileno.

Religión 
 Milagros de Jesús.
 Virgen de los Milagros.
 Señor de los Milagros (Lima).
 Señor de los Milagros

Salud 
 Operación Milagro, plan sanitario internacional.